

Geografia

Italia 
 Castiglione a Casauria – in provincia di Pescara
 Castiglione Chiavarese – nella città metropolitana di Genova
 Castiglione Cosentino – in provincia di Cosenza
 Castiglione d'Adda – in provincia di Lodi
 Castiglione dei Pepoli – nella città metropolitana di Bologna
 Castiglione del Genovesi – in provincia di Salerno
 Castiglione del Lago – in provincia di Perugia
 Castiglione della Pescaia – in provincia di Grosseto
 Castiglione delle Stiviere – in provincia di Mantova
 Castiglione di Garfagnana – in provincia di Lucca
 Castiglione di Sicilia – nella città metropolitana di Catania
 Castiglione d'Intelvi – in provincia di Como
 Castiglione d'Orcia – in provincia di Siena
 Castiglione Falletto – in provincia di Cuneo
 Castiglion Fibocchi – in provincia di Arezzo
 Castiglion Fiorentino – in provincia di Arezzo
 Castiglione in Teverina – in provincia di Viterbo
 Castiglione Messer Marino – in provincia di Chieti
 Castiglione Messer Raimondo – in provincia di Teramo
 Castiglione Olona – in provincia di Varese
 Castiglione Tinella – in provincia di Cuneo
 Castiglione Torinese – nella città metropolitana di Torino
 Calasca-Castiglione – nella provincia del Verbano Cusio Ossola con le sue frazioni Castiglione e Castiglione d'Ossola

 Castiglione d'Otranto – frazione del comune di Andrano, in provincia di Lecce
 Castiglione Mantovano – frazione di Roverbella, in provincia di Mantova
 Castiglione Marittimo – frazione di Falerna, in provincia di Catanzaro

 Castiglione – frazione di Carovilli in provincia di Isernia
 Castiglione di Forlì – frazione vicino a Villagrappa, Forlì
 Castiglione – contrada e sito archeologico vicino a Ragusa
 Castiglione – borgo situato nel comune di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia
 Castiglione – località del comune italiano di Verona, considerata parte della frazione San Michele Extra, in Veneto

Francia 
 Castiglione – comune del dipartimento dell'Alta Corsica
 Castiglione – comune del dipartimento delle Alpi Marittime

Persone 
 Castiglione – nobile famiglia lombarda del X secolo
 Baldassarre Castiglione – scrittore rinascimentale
 Carlo Ottavio Castiglione – filologo e numismatico italiano (1784-1849)
 Cristoforo Castiglione – militare e nobile italiano (1459-1499)
 Giovanni Castiglione – cardinale e vescovo cattolico italiano (1420-1460)
 Giovanni Benedetto Castiglione detto Il Grechetto – pittore (1609-1664)
 Giovanni Francesco Salvemini detto Il Castiglione – matematico (1704-1791)
 Giuseppe Castiglione – pittore (1688-1766)
 Giuseppe Castiglione – politico siciliano (1963-)
 Gotifredo da Castiglione – arcivescovo italiano ( – 1075)
 Luigi Castiglione – pugile italiano (1967)
 Luigi Castiglione – politico italiano (1881-1956)
 Maria Pia Castiglione – politica italiana (1955)
 Sabba da Castiglione – religioso, letterato e umanista italiano (1480-1554)
 Valeriano Castiglione – scrittore italiano (1593-1663)
 Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione (1837-1899)

Altro 
 Castiglione – vitigno
 Castiglione – fiume italiano affluente del Serchio
 Castiglione (o "Castiglioni") – famiglia nobile lombarda
 Castello di Castiglione – castello presso Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze
 Football Club Castiglione – società calcistica italiana con sede a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova
 Lago Castiglione – lago nella città metropolitana di Bari
 Hockey Club Castiglione – squadra di hockey su pista

Pagine correlate 
 Castiglion
 Castiglioni
 Châtillon
 Monte Castiglione